El Trofeu Individual Bancaixa de 2006 és la XXI edició del Trofeu Individual Bancaixa de la modalitat d'Escala i corda de la pilota valenciana.

Pilotaires

Des de la 1a fase 
 Adrián I de Sueca
 Adrián II de Museros
 Claudio de Godelleta
 Colau de La Pobla de Vallbona
 Fran de Godelleta
 Soro III de Massamagrell

Des de la 2a fase 
 Cervera d'Alaquàs
 León de el Genovés
 Mezquita de Vila-real
 Miguel de Petrer
 Núñez de València
 Pedro de València
 Víctor de València

Des de la 3a fase 
 Álvaro de Faura
 Genovés II de el Genovés

Partides

1a fase

Notes a la 1a fase 
 Adrián I i Adrián II juguen una partida prèvia per veure en quina manga competeixen.
 De la 1a fase només es classifica Colau.

2a fase

Notes a la 2a fase 
 Cervera es retira en la partida contra Miguel.
 Es classifiquen els dos millors de cada manga: Miguel i León.

3a fase

Classificació

Final

Enllaços externs 
 Pàgina de Tagarinet 

Campionat Individual d'Escala i Corda
Competicions de pilota valenciana
Competicions esportives del 2006